Der Kopfschlag bildet den Abschluss beim Belegen auf der Klampe und sichert die Leine gegen unbeabsichtigtes Lösen.

Er ist ein Halber Schlag.

Knüpfen 
Für einen Kopfschlag wird die lose Part – das ist jenes Ende des Seiles, an dem nichts befestigt ist – diagonal über die Klampe geführt und zu einer Bucht geformt. Die Bucht wird so geformt, dass die lose Part von der Klampe wegführt. Die Bucht wird zu einem Auge verdreht und so über das Horn der Klampe gelegt, dass die lose Part zwischen Oberseite der Klampe und dem anderen Ende des Auges beklemmt wird.

Der Kopfschlag ist richtig gelegt, wenn alle Parten die Klampe kreuzen und somit für größtmögliche Reibung sorgen.

Weblinks 

Belegen auf einer Klampe
Festmacherknoten
Rolle (Knoten)